Григорий Ларионов:
 Ларионов, Григорий Прокопьевич (псевдоним — Белорецкий; 1879—1913) — писатель, фольклорист.
 Ларионов, Григорий Федотович (1905—1968) — военный лётчик, Герой Советского Союза (1944).